Hapalopeza är ett släkte av bönsyrsor. Hapalopeza ingår i familjen Iridopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Hapalopeza